Les Internationaux de La Réunion 2009 est l'édition 2009 du tournoi de squash Internationaux de La Réunion qui se déroule du 22 au 27 juin 2009 à Saint-Pierre (La Réunion). Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 3 Star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre têtes de série et quatre qualifiés. 

L'ancien champion du monde natif de La Réunion, Thierry Lincou l'emporte face à Laurens Jan Anjema.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2009 de la PSA

Liens externes 

Internationaux de La Réunion
Squash en 2009
Sport en France en juin 2009
Années 2000 à La Réunion